Рейс 431 может иметь следующие значения:
 Рейс 431 NLM CityHopper
 Рейс 431 Kenya Airways